Учени́к чароде́я — название нескольких произведений:

 «» — баллада Иоганна Вольфганга фон Гёте (1797).
 «Ученик чародея» — симфоническая поэма Поля Дюка (1897).
 «» — короткометражный телефильм Майула Пауэлла с Соней Аровой в главной роли (ФРГ, ).
 «Ученик чародея» — художественный фильм Джона Тёртелтауба с Николасом Кейджем в главной роли (США, 2010).

См. также 
 Ученик волшебника
 Ученик волшебника (мультфильм)